Такамори:

 Такамори — посёлок в Японии, находящийся в уезде Асо префектуры Кумамото.
 Такамори — посёлок в Японии, находящийся в уезде Симоина префектуры Нагано.

Персоналии 
 Кэнтэцу Такамори (род. 1929) — учитель «Дзёдо-синсю» или Истинного Учения Чистой Земли.
 Сайго Такамори (1827/1828—1877) — один из наиболее влиятельных самураев в японской истории.
 Такамори, Ясуо (род. 1934 года) — японский футболист.